Sinking Spring kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sinking Spring (Ohio)
Sinking Spring (Pennsylvania)